Pantera este un nume popular dat mai multor feline:
 Pantherinae, o subfamilie care conține genurile Panthera și Neofelis
 Panthera, un gen taxonomic ce cuprinde mai multe feline mari :
 Panthera pardus, leopardul;
 Panthera leo, leul;
 Panthera tigris, tigrul;
 Panthera onca, jaguarul;
 Panthera uncia, leopardul zăpezilor', numit și „pantera zăpezilor”;
 Pantera nebuloasă (Neofelis nebulosa);
 Pantera de Florida, numită și puma de Florida (Puma concolor coryi)' 
 Pantera neagră, o varietate a leopardului sau jaguarului.

Numele pantera se mai poate referi și la:
 Cameleonul panteră (Furcifer pardalis), un cameleon mare originar din Madagascar ;
 Fluturele panteră (Pseudopanthera macularia), un fluture mic european din familia Geometridae ;
 Amanita pantherina, o ciupercă toxică.

Artă și divertisment
 Pantera, o formație metal americană
 Pantera Roz, un film americano-englez din 1963, regizat de Blake Edwards
 Pantera Roz, un personaj animat originar din titlul filmului Pantera Roz
 Pantera Neagră (Marvel Comics), un personaj din Marvel Comics

Legături externe

Vezi și
 Panther (dezambiguizare)
 Pantera (dezambiguizare)